Pelli ist der Familienname folgender Personen:

 César Pelli (1926–2019), argentinisch-US-amerikanischer Architekt
 Dominicus Pelli (1657–1728), Schweizer Architekt
 Ferruccio Pelli (1916–1995), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Gemeindepräsident und Militär
 Fulvio Pelli (* 1951), Schweizer Politiker (FDP)
 Matteo Pelli (* 1978), Schweizer Manager, Schriftsteller und Fernsehmoderator
 Paride Pelli (1910–1968), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Stadtpräsident von Lugano und Tessiner Grossrat

Siehe auch:
 Pelly
 Peli